Agência Zenit — agência católica de notícias
 FC Zenit São Petersburgo
 Zenit (câmera)
 Zenit (família de foguetes)
 Zenit (revista)
 Zenit (satélite)

Desambiguações de ciências